Aurélien steht für:

 Aurélien (Roman), Roman (1944) von Louis Aragon
 Aurélien (Vorname), männlicher Vorname
 Aurélien von Lyon († 895), Erzbischof von Lyon